Amargosa puede referirse a:

El nombre común de la planta Ambrosia artemisiifolia.
El nombre común de la planta Centaurium erythraea.